Klubowe Mistrzostwa ASEAN 2005 -  drugie, a zarazem ostatnie, w historii rozgrywki o klubowego mistrza federacji ASEAN .Organizatorem turnieju było Brunei. Tampines Rovers z Singapuru zdobył tytuł.

Zakwalifikowane zespoły 

Z udziału w zawodach zrezygnowały:
 Mistrz Indonezji Persebaya Surabaya z powodu przepełnionego terminarzu,
 Mistrz Laosu MCTPC z powodu problemów finansowych,
 Mistrz Filipin National Capital Region F.A. z powodu problemów finansowych.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

O 3 miejsce 

 Obydwu drużynom przyznano 3 miejsce.

Finał

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Klubowe Mistrzostwa ASEAN